

Patronyme 
 Gottfried Galston (1847-1950), pianiste, compositeur, professeur et écrivain autrichien ;
 , philosophe et homme politique américain.

Toponyme 
 Galston, une ville écossaise
 Galston, une ville australienne